Ковзаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ковзаны — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Ковзаны — деревня в Поставском районе Витебской области.

См. также 
 Ковзан